Das Legg Mason Tennis Classic 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. August 2000 in Washington, D.C. stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Indianapolis die RCA Championships gespielt, welche genau wie das Legg Mason Tennis Classic zur Kategorie der ATP International Series Gold zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der US-Amerikaner Andre Agassi, der dieses Jahr im Finale am Spanier Àlex Corretja scheiterte. Es war Corretjas vierter Erfolg in dieser Saison und der 13. seiner Karriere.
Im Doppel siegte die topgesetzte US-amerikanische Paarung Alex O’Brien und Jared Palmer, was für Palmer nach 1992 bereits den zweiten Sieg bei diesem Turnier darstellte. Die Titelverteidiger Justin Gimelstob und Sébastien Lareau nahmen in diesem Jahr nicht teil. Für O’Brien war dieser zweite Erfolg der Saison und 13. Doppelerfolg seiner Karriere auch sein letzter, für Palmer war es bereits der vierte Titel in diesem Jahr und sein insgesamt 16. Es war ihr dritter gemeinsamer Erfolg auf der Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren.  Die ersten acht gesetzten Spieler im Einzel bzw. ersten vier gesetzten Paarungen im Doppel bekamen ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Washington, D.C.